PLIMP (Plaatsing van informatieve media door middel van pictogrammen) is een plaatsingsysteem dat werd ontwikkeld door Edwin van Troostenberghe (bibliothecaris van de openbare bibliotheek van Middelkerke) uit onvrede met het SISO-plaatsingsysteem.

Vooral kinderen onder de twaalf vinden het SISO-systeem te abstract. Vandaar dat men hen tegemoet wil komen met dit eenvoudigere systeem. Hij gaat ervan uit dat mensen die gericht zoeken de catalogus gebruiken, terwijl zij die grasduinen beter aan hun trekken komen met PLIMP.

Bibliotheekwezen
Classificatiesysteem